Федо́тов (женская форма — ) — русская фамилия, образованная от имени Федот. В списках общерусских фамилий Балановской занимает 69-е место.

Федотов

А 
 Федотов, Авангард Алексеевич (1925—2015) — кларнетист, музыкальный педагог.
 
 
 Федотов, Амвросий Феофанович (1877—1938) — старообрядческий епископ.

Б 
 Федотов, Борис Васильевич (1949—2002) — советский и российский актёр.

В 
 
 Федотов, Валерий Анатольевич (род. 1970) — российский политик, член партии «Единая Россия».
 
 
 
 
 Федотов, Владислав Валерьевич (род. 1997) — белорусский футболист.

Г 
 Федотов, Гавриил Николаевич (1908—1989) — русский советский писатель-прозаик.
 Федотов, Георгий Петрович (1886—1951) — русский религиозный мыслитель, историк и публицист.
 Федотов, Григорий Иванович (1916—1957) — советский футболист, тренер.

Д

Е 
 Федотов, Евгений Михайлович (род. 1963) — российский военный, Герой Российской Федерации.

И 
 
 Федотов, Игорь Александрович (род. 1976) — российский футбольный судья.

Л 
 Федотов, Лев Фёдорович (1923—1943) — советский школьник, известен благодаря сделанным им в своём дневнике прогнозам политических и военных событий.
 Федотов, Лукьян Петрович (1895—1938) — иерей, священномученик.

М

Н 
 Федотов, Никифор (в монашестве Никодим; ок. 1855—1926) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой, митрополит Белокриницкий.

П 
 
 
 Федотов, Прокофий Михайлович (1904—1992) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Р 
 Федотов, Роман Евгеньевич (род. 1975) — российский регбист.

С 
 
 
 Федотов, Спартак Петрович (1930—2020) — долганский советский актёр театра и кино.
 Федотов, Станислав Александрович (род. 1973) — советский и российский футболист.
 Федотов, Степан Семёнович (1912—1976) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Ф 
 Федотов, Феликс Николаевич (1929—1997) — советский дипломат.
 Федотов, Фёдор Каллистратович (1897—1933) — профессиональный революционер.

Ю 
 Федотов, Юрий Викторович (1947—2022) — российский дипломат.



Двойные фамилии 
 Федотов-Уайт, Дмитрий Николаевич (1889—1950) — русский морской офицер, историк.